Авниэль:

 Авниэль, Биньямин (ивр. בנימין אבניאל; урождённый Гатштейн — ивр. גטשטיין; род. 1 ноября 1906 года, Османская Палестина — 18 июня 1993 года) — израильский политик, депутат кнессета (2, 3, 4, 5, 6 созывы) от движения «Херут», а затем от блока «ГАХАЛ».
 Авниэль, Мордехай (урождённый Мордехай Дикштейн; 18 июля 1900, Паричи — 1989, Израиль) — израильский художник, юрист.